Slovo tuna má více významů:

 tuna, 1000 kilogramů (není jednotkou SI, i když je akceptováno její používání společně s SI jednotkami) – jednotka hmotnosti
 imperiální tuna () – jednotka hmotnosti (~ 1016,05 kg)
 americká tuna () – jednotka hmotnosti (~ 907,18 kg)
 tun/tuna () – jednotka objemu (~ 252 galonů vína, cca 954 litrů; existovaly i jiné definice)
 brutto registrovaná tuna – jednotka objemu
 tuna měrného paliva – jednotka energie

příjmení
 Jan Tuna (* 1973) – český novinář
 František Tuna (1800–1862) – český právník

další významy
 Tuna (pes) (*2010) – pes, známý také jako „Ftefan“ z reklamy na Kofolu

Reference

Externí odkazy